USS Galveston war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Galveston benannt wurden:

 USS Galveston (C-17)
 USS Galveston (CL-93), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, wurde durch Umbau zum Lenkwaffenkreuzer als USS Galveston (CLG-3) reklassifiziert.

Galveston
USS